Badija ima više značenja:
 Badija (Bolonja)
 Badija (Bolcano)
 Badija (Breša)
 Badija (Kjeti)
 Badija (Forli-Čezena)
 Badija (Lodi)
 Badija (Mesina)
 Badija (Peruđa)
 Badija (Potenca)
 Badija (Ređo di Kalabrija)
 Badija (Salerno)
 Badija (Vibo Valencija)